Бунькова — название населённых пунктов в России:

 Бунькова — деревня в Алапаевском районе Свердловской области.
 Бунькова — деревня в Пышминском районе Свердловской области.
 Бунькова — деревня в Сорокинском районе Тюменской области.